Changy (Saona i Loara) − francuska gmina w regionie Burgundia
 Changy (Marna) − francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Changy (Loara) − francuska gmina w regionie Rodan-Alpy